Baloch ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Rashid Baloch (* 1972), pakistanischer Boxer
 Abdul Razzaq Baloch (* 1936), pakistanischer Radrennfahrer
 Qandeel Baloch (1990–2016), pakistanische Sängerin und Model

Siehe auch:
 Baloh